Constanze steht für:

 Constanze, weiblicher Vorname
 Constanze (Schiff), Bodenseekatamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen 
 Constanze (Zeitschrift), deutsche Frauenillustrierte, erschien zwischen 1948 und 1969

Siehe auch:
 Constance
 Constanza
 Konstanz (Begriffsklärung)